Резистентність (від ) — «опірність», «здатність чинити опір чому-небудь».

 Резистентність (імунітет) — стійкість організму, здатність чинити опір, несприйнятливість до будь-яких факторів зовнішнього впливу;
 Резистентність до антибіотиків — здатність мікроорганізмів витримувати ефекти антибіотиків;
 Резистентність (психіатрія) — опір організму людини до лікування психічного захворювання психотропними лікарськими засобами (антидепресантами, нейролептиками, транквілізаторами);
 Резистентність (психологія) — психологічний термін, який Зигмунд Фройд первісно використовував щоб позначити блокування пацієнтом спогадів із свідомої пам'яті під час психоаналізу та загалом протягом психотерапії.

Див. також 
 Опір

Посилання